Слюда:

 Слюда — минерал.
 Слюда — бывший населённый пункт в Ковдорском районе Мурманской области.
 Слюда — село в Нагайбакском районе Челябинской области.